Danijel y Danijela hacen referencia a varios artículos:

Personas
Danijel Ljuboja, exfutbolista serbio;
Danijel Pranjić, futbolista croata;
Danijel Šarić, portero bosnio de balonmano;
Danijel Subašić, futbolista croata;

Danijela
Danijela Martinović, conocida simplemente como Danijela, es una popular cantante croata
Danijela Pintarić, cantante, actriz y violinista croata.

Nombres femeninos
Nombres masculinos